Jamnica – chorwacki producent wody mineralnej i napojów gazowanych
 Miejscowości w Polsce 
 Jamnica – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka 
 Jamnica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów

 Inne
 Jamnica – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Wiendaraż
 Jamnica – dawna osada na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.
 Jamnica – wieś w Słowenii, w gminie Prevalje
 Jamnica – wieś na Ukrainie w rejonie iwanofrankiwskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Jamnica – stacja kolejowa w miejscowości Jamnica, w rejonie iwanofrankiwskim, w obwodzie iwanofrankiwskim, na Ukrainie